Share (dal verbo inglese to share, "dividere", "condividere") può indicare:

Cinema
Share – cortometraggio del 2015 diretto da Pippa Bianco 
Share – film del 2019 diretto da Pippa Bianco

Altro 
 Share – in finanza, quota di un bene comune indivisibile, come ad esempio una parte di capitale finanziario
 Share – nel campo mediatico, indice di ascolto ovvero la percentuale con cui un programma televisivo o radiofonico viene visto o seguito rispetto al totale di tutti i programmi su tutti i canali o reti.
 SHARE – in meteorologia, acronimo di un sistema di rilevazione meteorologica nell'Antartico
 SHARE – in Information Technology, acronimo dell'associazione nazionale Italiana delle software house che producono software per il contesto assicurativo Insurtech